Dit is de wereldranglijst van december 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 december 2013. De top 10 bleef ongewijzigd door het lage aantal gespeelde interlands in deze periode; dertig wedstrijden werden over de wereld verspreid gespeeld. Tanzania speelde zeven van deze dertig duels. Oekraïne was in 2013 het meest succesvolle land. Het verloor in twaalf wedstrijden slechts één keer, waarmee het 29 plaatsen steeg en opklom naar de 18e plaats.

In het tweede deel van de maand november en in december werden in totaal 30 officiële interlands gespeeld, waarvan het grootste deel oefeninterlands. De Seychellen bleek de beste stijger en steeg 24 plaatsen. Daartegenover verloor Cuba – in november was het nog de beste stijger – 307 punten en zakte het 53 plaatsen.

In het jaar 2013 speelden de bij de FIFA aangesloten landen 918 interlands, waarvan er 415 vriendschappelijk waren en 347 wedstrijden in het kwalificatietoernooi voor het Wereldkampioenschap voetbal 2014.

Mannen 12